Голден гала 2018. одржан је 31. маја 2018. на Стадиону Олимпико у Риму (Италија). Ово је четврти од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 21:35.

Ветар -0,4 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 21:16.

800 м 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 20:38.

1.500 м 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 21:50.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 20:13.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 19:30.

1 Повукли се са такмичења

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 20:40.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 19:20.

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 21:25.

Ветар -1,7 м/с

100 м препоне 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 20:53.

Ветар: 0,0 м/с

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 20:23.

Скок увис 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 20:10.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 31. маја 2018. године у 17:40.

Остале дисциплине

Мушкарци

3.000 м препреке

Жене

400 м препоне

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 4. митинга

Голден гала
ИААФ Дијамантска лига 2018.